

Топоним 
 Дельбрюк — город в Германии.

Фамилия 
 Дельбрюк, Бертольд 1842—1922) — немецкий лингвист.
  (1856—1921) — немецкий государственный деятель.
 Дельбрюк, Макс 1906—1981) — американский биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1969).
 Дельбрюк, Ханс 1848—1929) — немецкий военный историк.

См. также 
 Дельбрюковское рассеяние, рассе́яние Дельбрюка — рассеяние фотонов на виртуальных фотонах сильного электромагнитного поля (например, на кулоновском поле ядра).
 Премия Макса Дельбрюка () — американская премия за выдающиеся исследования в области биологической физики.